

Patronyme 
 Jeremy Thomas, un producteur
 Jeremy Thomas, un entomologiste